ANAS steht für:

* Autoridade Nacional para Água e Saneamento, die nationale Behörde für Wasser und Abwasser in Osttimor
 Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, eine italienische Infrastrukturgesellschaft

Abkürzung